Хорошенькое — село в Красноярском районе Самарской области. Административный центр сельского поселения Хорошенькое.

География 
Находится на расстоянии примерно 12 километров по прямой на восток-северо-восток от районного центра села Красный Яр.

История 
Основано в 1733 году, название дано по местной речке. В 1834 году в селе была построена Покровская церковь, в 1865 была открыта земско-общественная смешанная школа, в 1894 открылось церковно-приходское женское училище. В советское время работал колхоз «Октябрь».

В сентябре 2021 года власти Самарской области официально объявили о намерении построить рядом с селом Хорошенькое крематорий.

Население 
Постоянное население составляло 554 человека (русские 62%, казахи 26%) как в 2002 году, 568 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Красноярского района (Самарская область)